

Geografia
 Montagna – comune italiano in provincia di Bolzano
 Montagna – frazione di Sansepolcro in provincia di Arezzo
 Montagna – frazione di Quiliano in provincia di Savona
 Montagna – insediamento di Albona in Croazia
 Montagna in Valtellina – comune italiano in provincia di Sondrio, Italia
 Montagna-le-Reconduit – comune francese nel dipartimento del Giura nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Montagna-le-Templier – comune francese nel dipartimento del Giura nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Prefettura di Norcia e Montagna – suddivisione amministrativa dello Stato Pontificio, con sede a Norcia

Persone
 Alessandro Montagna (1893-1941) – marinaio e militare italiano
 Bartolomeo Montagna, propr. Bartolomeo Cincani detto il Montagna (1449/1450-1523) – pittore italiano
 Benedetto Montagna, propr. Benedetto Cincani detto il Montagna (1480 circa–prima del 1558) – pittore e incisore italiano, figlio del pittore Bartolomeo
 Carlo Montagna (1936-2015) – attore teatrale italiano
 Ezequiel Montagna (1994) – calciatore argentino
 Franco Montagna (1948-2015) – matematico e logico italiano
 Giulio Cesare Montagna (1874-1953) – diplomatico e politico italiano
 Luigi Montagna, noto anche come Lewis Montagna o Bull Montana (1887-1950) – wrestler e attore italiano
 Montagna dei Parcitati (1295–...) – politico italiano a capo della fazione ghibellina di Rimini
 Paolo Montagna (1976) – ex calciatore sammarinese
 Piccola Montagna, o Dohasan (1790 / 1795 circa–1866) – famoso guerriero e capo Kiowa
 Raffaele Montagna (1884-1948) – magistrato italiano
 Renzo Montagna (1894-1978) – militare e poliziotto italiano
 Salvatore Montagna, detto Sal the iron worker (1971-2011) – mafioso canadese, di origine italiana
 Samuele Montagna (1989) – pallavolista italiano
 Tullio Montagna (1943) – politico italiano

Altro
 Montagna – rilievo della superficie terrestre 
 Montagna – fazione politica della Rivoluzione francese
 Montagna – dipinto di Vassilij Kandinskij